Свон або Суон, Сван або Суан () може означати:

Люди 
 Джозеф Вілсон Свон — англійський хімік та фізик.
  — канадська актриса та фотомодель.

Географічні назви 
  — село в Ірландії.
  — місто на північному заході штату Вікторія, Австралія.
 Свон — річка в Австралії.
  () в Карибському морі, які також називаються Острови Свон ( — «Лебедині острови») або Сантанілья ().

Інше 
 Свон Гантер — британська суднобудівна компанія.
  — серія австралійських фрегатів.

Див. також 
 Свонсі — назва населених пунктів.
 Свани — народ в Грузії.
  — багатозначне слово.
 Сувон (; Suwon-si) — столиця та найбільше місто провінції Кьонгі Республіки Корея.